Ким Клейстерс во второй раз защитила свой титул.

Посев 

  Каролина Возняцки (Полуфинал)
  Ким Клейстерс (Титул)
  Винус Уильямс(Полуфинал)
  Елена Янкович (Третий раунд)
  Саманта Стосур (Четвертьфинал)
  Франческа Скьявоне (Четвертьфинал)
  Вера Звонарёва (Финал)
  Ли На (Первый раунд)
  Агнешка Радваньская (Второй раунд)
  Виктория Азаренко (Второй раунд, снятие с турнира)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Елена Дементьева (Четвёртый раунд)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  Янина Викмайер (Четвёртый раунд)
  Шахар Пеер (Четвёртый раунд)

<ol start="17">
 Надежда Петрова ''(Первый раунд)
 Араван Резаи ''(Второй раунд)
 Флавия Пеннетта ''(Третий раунд)
 Анастасия Павлюченкова ''(Четвёртый раунд)
 Чжэн Цзе ''(Второй раунд)
 Мария Хосе Мартинес Санчес ''(Второй раунд)
 Мария Кириленко ''(Третий раунд)
 Даниэла Гантухова ''(Третий раунд)
 Александра Дулгеру ''(Третий раунд)
 Луция Шафаржова ''(Первый раунд)
 Петра Квитова ''(Третий раунд)
 Алиса Клейбанова ''(Второй раунд)
 Алёна Бондаренко ''(Третий раунд)
 Ярослава Шведова ''(Первый раунд)
 Кайя Канепи ''(Четвертьфинал)
 Цветана Пиронкова (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Беатрис Капра (Третий раунд)  Софи Фергюсон (Первый раунд)  Челси Галликсон (Первый раунд)  Джейми Хэмптон (Первый раунд)''

<ol start="5">
 Кристина МакХейл (Первый раунд)
 Виржини Раззано (Третий раунд)
 Шелби Роджерс (Первый раунд)
 Коко Вандевеге (Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Акгуль Аманмурадова (Второй раунд)
  Мария Елена Камерин (Второй раунд)
  Лурдес Домингес Лино (Третий раунд)
  Ирина Фалькони (Первый раунд)
  Зузана Кучова (Первый раунд)
  Мишель Ларшер де Бриту (Первый раунд)
  Нурия Льягостера Вивес (Первый раунд)
  Мирьяна Лучич (Второй раунд)

<li> Ребекка Марино (Второй раунд)
<li> Мэнди Минелла (Третий раунд)
<li> Саня Мирза (Второй раунд)
<li> Моника Никулеску (Первый раунд)
<li> Зузана Ондрашкова (Первый раунд)
<li> Тамира Пашек (Второй раунд)
<li> Салли Пирс (Второй раунд)
<li> Ольга Савчук (Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Серена Уильямс (травма ноги)
  Жюстин Энен (травма правого локтя)
  Мелинда Цинк

<li> Тамарин Танасугарн
<li> Беатрис Гарсия-Видагани

Список снявшихся спортсменок по ходу турнира 

  Регина Куликова (Первый раунд)
  Виктория Азаренко (Второй раунд)

<li> Пэн Шуай (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые